Макси́менко — українське прізвище, утворене від імені Максим.

 Максименко Аліна Олександрівна ( 1991) — українська спортсменка, художня гімнастика.
 Максименко Анатолій Олександрович ( 1935) — український архітектор.
 Максименко Артем Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максименко Василь Дмитрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максименко Василь Іванович (1913—2004) — військовий льотчик, уродженець Харцизька, Герой Радянського Союзу.
 Максименко Василь Петрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максименко Віктор Вікторович (1987—2022) — молодший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Максименко Віктор Миколайович (1964—2007) — радянський військовик та український громадський діяч, ветеран війни в Афганістані.
 Максименко Віталій Григорович (1918—1991) — український радянський майстер кераміки.
 Максименко Віталій Миколайович (1957) — український дипломат. Генеральний консул України в Кракові.
 Максименко Володимир Григорович (1912—1994) — український актор, народний артист УРСР.
 Максименко Володимир Миколайович ( 1957) — заслужений працівник сфери послуг України.
 Максименко Єгор Олексійович (1939—2016) — композитор, заслужений діяч естрадного мистецтва України.
 Максименко Іван Кирилович (1907—1976) — вчений-селекціонер, доктор біологічних наук, член Академії наук Туркменистану.
 Максименко Іван Пилипович (1924—1998) — повний кавалер ордена Слави.
 Максименко Ігор Павлович (1963—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максименко Костянтин Іванович ( 1914) — тракторист, Герой Соціалістичної Праці.
 Максименко Максим Іванович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максименко Максим Олександрович ( 1988) — український футболіст.
 Максименко Микола Антонович (1924—2016) — український живописець, народний художник України, лауреат Шевченківської премії.
 Максименко Наталія Костянтинівна ( 1969) — українська актриса.
 Максименко Олександр Григорович (1916—2011) — український живописець, заслужений художник УРСР (1972).
 Максименко Олександр Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максименко Олександр Петрович (1923—1944) — Герой Радянського Союзу, похований на Парку Слави в Тернополі.
 Максименко Олена Сергіївна ( 1985) — українська журналістка, фотограф, поетеса, прозаїк, мандрівниця.
 Максименко Петро Іванович (1989—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максименко Петро Степанович (1924—2012) — радянський і український художник кіно.
 Максименко Сергій Дмитрович ( 1941) — український психолог, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка.
 Максименко Тарас Микитович (1884—1972) — художник, музикант, поет. Член Спілки художників СРСР.
 Максименко Федір Пилипович (1896—1983) — український бібліограф-енциклопедист та книгознавець.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко